Vivegnis steht für:

Ludwig Körner, 1890–1968, deutscher Schauspieler, Regisseur und Gewerkschaftsfunktionär.
Ortschaft der Gemeinde Oupeye